Diabatou peut désigner :
Diabatou, la commune située dans le département de Gayéri au Burkina Faso
Diabatou, la commune située dans le département de Piéla au Burkina Faso